Borste steht für:

 einen Teil der Bürste
 bei Säugetieren eine spezielle Form von Tierhaaren, siehe Borstenhaar
 bei Borstenwürmern für die Chaeta

Siehe auch: